Nummeroverdraagbaarheid is een systeem waarbij klanten van de ene telefoonoperator naar de andere kunnen overstappen en daarbij hun eigen telefoonnummer kunnen behouden.

Momenteel is nummeroverdraagbaarheid mogelijk tussen alle vaste operatoren, en tussen alle mobiele operatoren. Nummeroverdraagbaarheid tussen vaste en mobiele operatoren is vooralsnog niet mogelijk, aangezien mobiele telefoonnummers een specifieke, aparte, zonereeks gebruiken.

Werkwijze
Het behoud van het (mobiel of vast) oproepnummer is in Nederland wettelijk geregeld. De nummeroverdraagbaarheid van een vast telefoonnummer is wel enkel mogelijk indien de klant binnen dezelfde geografische zone (en bijbehorend netnummer) blijft wonen.

Mobiel
Wanneer men wijzigt van mobiele operator krijgt men weliswaar een nieuwe simkaart maar wordt het nummer van de vorige operator aan de nieuwe kaart gekoppeld. Let wel, beltegoeden (zowel bij prepaid als bij postpaid) kunnen niet van de ene naar de andere operator worden overgedragen.

Nummerbehoud is ook mogelijk als men een simkaart verliest en bij dezelfde (of een andere) provider een nieuwe kaart koopt met nummerbehoud.
Het beltegoed en de promoties en of campagnes kunnen soms behouden blijven. De gegevens die op de simkaart opgeslagen waren, zoals de telefoonlijst, gaan natuurlijk verloren.

Het kan enkele weken duren voor het nummer wordt overgedragen.
Heeft men de oude simkaart nog, dan kan men die gebruiken tot het moment van de overdracht.
De nieuwe simkaart is vaak echter ook al bruikbaar, maar met een tijdelijk telefoonnummer.
De overdracht zelf duurt echter gewoonlijk niet langer dan 24 uur, dan wil zeggen dat er niet meer dan 24 uur verlopen tussen het inactiveren door de oude provider en het activeren door de nieuwe provider. Bij zakelijke klanten kan deze termijn langer zijn.

Enkel de houder van een nummer kan gebruikmaken van de nummeroverdraagbaarheid. Het is dus niet mogelijk om een nummer te 'stelen' met deze procedure.

Vast
Nummerbehoud is ook mogelijk met een vaste aansluiting.
Dat was vanouds al het geval als men verhuisde binnen het gebied van dezelfde wijkcentrale.
Tegenwoordig kan het ook als men verhuist naar een andere wijkcentrale, mits binnen hetzelfde telefoonnet.
Men kan dus niet het nummer behouden als men verhuist naar een ander telefoonnet.

Stapt men over naar een andere provider met een andere infrastructuur (bijvoorbeeld van klassieke telefoonlijn naar coax of van coax naar glasvezel), dan komt het voor dat beide aansluitingen gelijktijdig werkzaam zijn onder hetzelfde nummer, maar alleen voor uitgaande gesprekken.
Dat wil zeggen dat men met beide aansluitingen kan opbellen, waarbij de opgeroepene (als hij nummerweergave heeft) het nummer op het scherm ziet.
Inkomende gesprekken lopen steeds over een van beide aansluitingen: vóór het porteren over de oude aansluiting en na het porteren over de nieuwe.

Het porteren zelf duurt enkele uren, maar het kan ook langer duren. 
De maximale duur is tien werkdagen.
Gedurende deze tijd is men niet bereikbaar voor inkomende gesprekken.

Nederland 
In Nederland wordt de term nummerportabiliteit gehanteerd.
Nummerportabiliteit is mogelijk tussen alle operatoren en het platform wordt gefaciliteerd door Vereniging COIN:

Vaste telefonie (o.a.):
 KPN
 Tele2
 Ziggo
 Belcentrale
Voiceworks

Mobiele telefonie (o.a.):
 KPN (had oorspronkelijk de netreeks 06-10, 06-12, 06-13, 06-20, 06-22, 06-23, 06-30, 06-51, 06-52, 06-53)
 Orange (had oorspronkelijk de netreeks 06-18, 06-28, 06-38, 06-48)
 Telfort (had oorspronkelijk de netreeks 06-16, 06-17, 06-19, 06-26, 06-33, 06-44, 06-45, 06-49)
 T-Mobile Nederland (had oorspronkelijk de netreeks 06-14, 06-24, 06-41, 06-42, 06-43, 06-81)
 Vodafone (had oorspronkelijk de netreeks 06-11, 06-15, 06-21, 06-25, 06-27, 06-29, 06-46, 06-50, 06-52, 06-54, 06-55)
 Voiceworks (had oorspronkelijk de netreeks 06-868, 06-598)

VoIP (o.a.):
 Redworks B.V.
 VOIPZeker
 Icetel Telecom
 MaxiTEL Telecom B.V.
 Svanto.net
 Voiceworks BV
 Voizz Nederland BV
 BudgetPhone BV
 Belcentrale
Speakup B.V.

België 
In België is nummeroverdraagbaarheid mogelijk tussen de volgende operatoren:

Vaste telefonie:
 BASE
 Proximus
 EDPnet
 Dommel
 Orange België
 Scarlet
 Telenet
 Tele2
 TV Vlaanderen

Mobiele telefonie:
 BASE (had oorspronkelijk de zonereeks 048x)
 Dommel
 EDPnet
 Mobile Vikings
 Orange België (had oorspronkelijk de zonereeks 049x)
 Proximus (had oorspronkelijk de zonereeks 047x)
 Telenet

VOIP:
 De Nummercentrale
 Icetel Telecom
 Svanto.net
 3starsnet
 IPness
 WeePee

Externe links
 Vereniging COIN
 Telefoonnummer meenemen, ConsuWijzer
 Via www.1299.be (bepalen bij welke aanbieder in België een telefoonnummer hoort)
 Gedetailleerd overzicht van nummerreeksen, GSM Helpdesk Nederland

Telefoonnummer